Piotr II Nowak (zm. 1456) – biskup wrocławski w latach 1447–1456
 Piotr Nowak (1915–1992) – cichociemny, uczestnik powstania warszawskiego
 Piotr Nowak (ur. 1921) – polski samorządowiec, prezydent Sopotu
 Piotr Nowak (1948–2020) – polski muzyk bluesowy, gitarzysta basowy związany z zespołami Blackout i Breakout
 Piotr Nowak (ur. 1964) – polski piłkarz i trener
 Piotr Nowak (ur. 1966) – polski filozof
 Piotr Nowak (ur. 1976) – polski aktor teatralny i filmowy
 Piotr W. Nowak (ur. 1978) – polski matematyk, laureat grantu ERC
 Piotr Nowak (ur. 1980) – polski ekonomista, wiceminister finansów, Minister Rozwoju i Technologii
 Piotr Nowak (ur. 1991) – polski łucznik, wicemistrz Polski (2011)
 Piotr Nowak (ur. 1962) – polski duchowny zielonoświątkowy, rektor Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej